Darbhanga (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Darbhanga (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Darbhanga